Die Abkürzung NGC steht für:
 National Gallery of Canada
 National Geographic Channel, Spartensender des Medienkonzerns News Corp.
 National Guideline Clearinghouse, Leitlinien-Datenbank des amerikanischen Gesundheitsministeriums
 Neuguinea-Compagnie, siehe Neuguinea-Kompagnie
 New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, Katalog von galaktischen Nebeln, Sternhaufen und Galaxien
 Northrop Grumman Corporation
 Nintendo GameCube, Videospielkonsole von Nintendo
 Nevada Gaming Commission
 Next Generation Car

NGC